

Sigle 
 Laredo National Bank – banca statunitense
 Liga Nacional de Básquet – campionato argentino di pallacanestro
 Ligue Nationale de Basket-ball – campionato francese maschile di pallacanestro
 Low noise block (converter) – componente dell'antenna parabolica

Codici 
 LNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lamen Bay (Vanuatu)
 lnb – codice ISO 639-3 della lingua mbalanhu